Bâtiment peut signifier :
 Bâtiment, construction destinée à servir d'abri ;
 Le bâtiment, ensemble des métiers et industries en rapport avec la construction ;
 Bâtiment, désigne un bateau d'une certaine importance. Surtout utilisé pour les navires militaires.
 Bâtiment, single du rappeur français Niska